Manzur peut désigner :
 David Manzur (1929-), peintre colombien ;
 Gregorio Manzur (1936-), romancier et dramaturge argentin ;
 Ibn Manzûr (1233-1311), encyclopédiste arabe ;
 Julio Manzur (1981-), joueur paraguayen de football.